Gułów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Gułów, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Gułów, un village dans la voïvodie de Lublin